NRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nordenrey (Germania)